Un museo di paleontologia è un istituto che custodisce reperti di interesse paleontologico. 

Museo di paleontologia di Ferrara
Museo di paleontologia di Firenze
Museo di paleontologia di Napoli
Museo di paleontologia di Roma
Museo di paleontologia di Palermo